Champiñón (del francés champignon) puede referirse a:

 El cuerpo fructífero del hongo Agaricus bisporus. También llamado champiñón común o champiñón de París. Este hongo es el más cultivado.

 Cualquier seta comestible, un significado común en Hispanoamérica.

 Toad, el personaje de Nintendo en la franquicia Super Mario Bros. que tiene un champiñón moteado en la cabeza. En muchos países hispanohablantes es conocido como Honguito o El Champiñón.